Lunacek ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Lunacek (* 1964), deutscher Politiker (CDU)
 Ulrike Lunacek (* 1957), österreichische Politikerin (Die Grünen – Die grüne Alternative)